Jan Dhaene, Belgisch politicus
 Liesbet Dhaene, Belgisch politica

Zie ook 
 D'haene (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam